Kanzel (v. lat.: cancelli Einzäunung, aus cancer Gitter) bezeichnet:

 Kanzel, Predigtkanzel
 Wildkanzel, in der Jägersprache veraltet für Hochsitz
 Pilotenkanzel, im Flugwesen veraltet für Cockpit
 Kanzel, im Schul- und Universitätswesen veraltet für das Katheder oder Pult
 Kanzel, seitlich ausgeweiteter Bereich einer Brücke

Kanzel ist der Name von Bergen und Erhebungen sowie einer Felsformation (sortiert nach Höhe):
 Kanzel (Bayerischer Wald) (1011 m), Berg im Schönbrunner Wald (Bayerischer Wald) nahe Schönbrunn am Lusen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kanzelkogel, kurz Kanzel (615 m), Berg im Grazer Bergland, Steiermark
 Hohe Kanzel (591,8 m), Erhebung im deutschen Mittelgebirge Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kanzel (Haardt) (531,7 m), Vorberg der Kalmit in der Haardt nahe Maikammer, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kanzel (Ederseetrog) (399,3 m), Berg am Ederseetrog, nahe Buhlen (Edertal), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kanzel (Östlicher Hintertaunus) (325,9 m), Berg im Östlichen Hintertaunus, bei Braunfels, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Kanzel oder Kehrerberg (260,1 m) im Westlichen Hintertaunus bei Seelbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kanzelfels (Pirmasens) (auf ca. 380 m), Felsformation im Wasgau nahe Ruhbank, kreisfreies Pirmasens, Rheinland-Pfalz

Kanzel  steht für:
 Kanzel (Ainertshofen)
 Kanzel (Aislingen)
 Kanzel (Altenbaindt)
 Kanzel (Altorf)
 Kanzel (Amanlis)
 Kanzel (Ambarès-et-Lagrave)
 Kanzel (Ammerfeld)
 Kanzel (Ammerschwihr)
 Kanzel (Andlau)
 Kanzel (Ars-en-Ré)
 Kanzel (Auhausen)
 Kanzel (Aulzhausen)
 Kanzel (Bächingen an der Brenz)
 Kanzel (Bad Heilbrunn)
 Kanzel (Baguer-Morvan)
 Kanzel (Belin-Béliet)
 Kanzel (Benediktbeuern)
 Kanzel Bergheim (Haut-Rhin)
 Kanzel (Bichl)
 Kanzel (Bignay)
 Kanzel (Blienschwiller)
 Kanzel (Blindheim)
 Kanzel (Boulogne-sur-Gesse)
 Kanzel (Bouxwiller, Bas-Rhin)
 Kanzel Brie (Ille-et-Vilaine)
 Kanzel (Brouckerque)
 Kanzel (Burghagel)
 Kanzel Champeaux (Ille-et-Vilaine)
 Kanzel (Consac)
 Kanzel (Corps-Nuds)
 Kanzel (Courçon)
 Kanzel (Cousolre)
 Kanzel (Dasing)
 Kanzel (Deining)
 Kanzel (Deisenhofen)
 Kanzel der Kirche Mariä Geburt (Rottenbuch)
 Kanzel der Spitalkirche Heilig Geist (Aichach)
 Kanzel der Stadtkirche Balingen
 Kanzel des Stephansdoms
 Kanzel (Dietramszell)
 Kanzel (Donaualtheim)
 Kanzel (Dorfen, Icking)
 Kanzel (Ebersmunster)
 Kanzel (Endlhausen)
 Kanzel (Ergertshausen)
 Kanzel (Esnandes)
 Kanzel (Étrelles)
 Kanzel (Fougères)
 Kanzel (Fristingen)
 Kanzel Fronsac (Gironde)
 Kanzel (Gaißach)
 Kanzel (Gennes-sur-Seiche)
 Kanzel (Germignac)
 Kanzel (Grassau)
 Kanzel (Greiling)
 Kanzel (Gremheim)
 Kanzel (Grenade)
 Kanzel (Haunsheim)
 Kanzel (Haunswies)
 Kanzel Heilige Dreifaltigkeit (Bad Tölz)
 Kanzel (Heilig Kreuz, Donauwörth)
 Kanzel (Heretshausen)
 Kanzel (Herrgottsruh, Friedberg)
 Kanzel (Hofhegnenberg)
 Kanzel (Holzheim)
 Kanzel (Hondschoote)
 Kanzel (Huisheim)
 Kanzel im Dom von Siena
 Kanzel (Inchenhofen)
 Kanzel (Izon)
 Kanzel (Jachenau)
 Kanzel (Kaisheim)
 Kanzel (Kissing)
 Kanzel (Klingen)
 Kanzel (Kochel am See)
 Kanzel (Kühbach)
 Kanzel (La Clisse)
 Kanzel (La Gouesnière)
 Kanzel (Le Douhet)
 Kanzel (Les Nouillers)
 Kanzel (Liffré)
 Kanzel (Linden)
 Kanzel (Lorignac)
 Kanzel (Lutzingen)
 Kanzel (Marcillé-Robert)
 Kanzel Mariä Himmelfahrt (Bad Tölz)
 Kanzel (Martigné-Ferchaud)
 Kanzel (Meux)
 Kanzel Moutiers (Ille-et-Vilaine)
 Kanzel (Neufahrn, Egling)
 Kanzel (Oberbechingen)
 Kanzel (Obermauerbach)
 Kanzel (Obermedlingen)
 Kanzel (Paar, Friedberg)
 Kanzel (Paar, Kühbach)
 Kanzel (Paimpont)
 Kanzel (Rockeskyll)
 Kanzel (Romegoux)
 Kanzel (Sainbach)
 Kanzel (Saint-Clément-des-Baleines)
 Kanzel (Sainte-Marie-de-Ré)
 Kanzel (Saintes)
 Kanzel (Schloss Blumenthal)
 Kanzel (Schwennenbach)
 Kanzel Solesmes (Nord)
 Kanzel (Soubise)
 Kanzel St-André (Lille)
 Kanzel St-Étienne (Lille)
 Kanzel St-Géry (Cambrai)
 Kanzel St. Maria (Beuerberg)
 Kanzel St. Peter und Paul (Beuerberg)
 Kanzel (St. Peter und Paul, Sielenbach)
 Kanzel (St. Thomas an der Kyll)
 Kanzel (Taiting)
 Kanzel (Tanzac)
 Kanzel (Tödtenried)
 Kanzel (Vanzac)
 Kanzel (Visseiche)
 Kanzel von Meister Nicolaus
 Kanzel von St. Georg (Nördlingen)
 Kanzel von St. Martin (Hillesheim)
 Kanzel (Weisingen)
 Kanzel (Yzeure)
 Kanzel (Zieglbach)
 Kanzel (Zwergern)

Siehe auch:

 Kanzelaltar
 Verkehrskanzel
 Zeche Kanzel